El término cuello puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Biología
 al cuello, la parte más estrecha del cuerpo, que une la cabeza con el tronco;
 al cuello proconsular, una tumefacción o hinchazón que procede del límite del cuello con la mandíbula;
 al cuello uterino, la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina;
 a un cuello de botella, una población o especie que ha experimentado un drástico descenso en el número de miembros;

Indumentaria
 al cuello, parte del abrigo o la camisa que rodea el cuello;
 al cuello polar, un complemento de ropa para protegerse del frío;
 a un cuello de tortuga, parte de una prenda de vestir; por lo general, un suéter con un cuello ceñido, redondo y alto;

Geología
 al cuello volcánico, forma del relieve de origen volcánico.

Arqueología
 a un cuello, un yacimiento arqueológico maya ubicado en Belice.

Geografía
 a un Pico Cuello de botella, un monolito natural localizado en la parte oriental del estado de Utah, en Estados Unidos;

Música
 a un cuello o mástil (instrumento musical), parte de algunos instrumentos de cuerda.

Informática
 a un cuello de botella, en ingeniería, fenómeno en donde el rendimiento o capacidad de un sistema completo es severamente limitado;

Veterinaria
 a un cuello isabelino, protección de forma troncocónica que se ajusta en el cuello de un animal;

Urbanismo
 a un cuello de botella, a un lugar de la ciudad en donde suele presentarse un embotellamiento o a una situación o problema en donde no hay salida o solución.